«Душечка» () — художественный фильм новозеландского режиссёра Джейн Кэмпион, её первая полнометражная картина, вышедшая на экраны в 1989 году. Главные роли в ней сыграли Женевьева Лемон, Карен Колстон, Том Ликос, Джон Дарлинг. Фильм был номинирован на Золотую ветвь Каннского кинофестиваля, но проиграл картине Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео». Он получил премию «Независимый дух» за лучший иностранный фильм.

Сюжет 
Главные героини картины — сёстры Кэй и Доун, которые делят квартиру в бедном районе.

В ролях 
 Женевьева Лемон
 Карен Колстон
 Том Ликос
 Джон Дарлинг

Восприятие 
В книге Australian Film, 1978—1994 «Душечка» описывается как «ужасная пародия на тиранию семейной жизни». Роджер Эберт дал фильму три с половиной звезды из четырёх, написав: «[„Душечка“] — это реалистичная история, увиденная свежим и смелым взглядом… Большинство фильмов проскальзывает прямо у нас в голове, ни на что не натыкаясь, а этот кричит и кричит на каждом шагу».

В обзоре 2015 года в The Guardian Люк Бакмастер написал: «Мир „Душечки“ — этого прекрасного, странного и захватывающего кинодебюта — искажён с почти неуловимо тонкой точностью. Кэмпион уравновешивает мрачный драматизм атмосферой, которая становится все более и более пугающей и мистической».

Режиссер Кэрол Морли, признававшая огромное влияние Кэмпион на своё творчество, в одном из эпизодов программы The Filme на Radio 4 назвала «Душечку» своим любимым фильмом. Кэмпион, которую пригласили в этот эпизод в качестве гостя, рассказала, что Филипп Френч из The Observer нашёл картину «отвратительной», а одно итальянское издание спросило её, почему она сняла «такой грязный» фильм.

«Душечка» была номинирована на Золотую ветвь Каннского кинофестиваля, но проиграла картине Стивена Содерберга «Секс, ложь и видео». Она получила премию «Независимый дух» за лучший иностранный фильм
.

Примечания 

Фильмы Джейн Кэмпион